Сезона 2010/11. Премијер лиге била је деветнаеста сезона Премијер лиге од њеног оснивања 1992-е. Сезона је почела 14. августа 2010. а завршила се 22. маја 2011. Челси је бранио титулу освојену годину дана раније.

Манчестер јунајтед је у претпоследњем колу освојио своју рекрдну деветнаесту титулу правака Енглеске, и тиме је престигао Ливерпул који има осамнаест титула. Алекс Фергусон је као менаџер Манчестера освојио 12 титула, и тиме ће остати упамћен вечно у историји фудбала.

Осим Манчестера, пласман у Лигу шампиону обезбели су и Челси, Манчестер сити, док је Арсенал отишао у квалификације за Лигу Шампиона. Титулу најбољег стрелца понели су Димитар Бербатов и Карлос Тевез.

Из лиге су у нижи ранг испали Вест Хем, Блекпул и Бирмингем Сити, који је обезбедио пласман у Лигу Европе тријумфом у Лига купу.

Завршна табела лиге 
Завршна табела Премијер Лиге за сезону 2010/11.

Оди = Одиграни мечеви; Поб = Побеђени мечеви; Нер = Нерешени мећеви; Пор = Изгибљени мечеви; ДГ = Дати голови; ПГ = Примљени голови; +/- = Гол-разлика; Бод = Бодови

1 Бирмингем је обезбедио пласман у Лигу Европе

Статистика у сезони

Најбољи стрелци

Најбољи асистенти

Месечне награде 

Премијер лига
Сезона 2010/11. у енглеском фудбалу